Дайлидки  — топоним:

Беларусь 
 Дайлидки — деревня, Бастунский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область
 Дайлидки — деревня, Квасовский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область
 Дайлидки — агрогородок, Островецкий сельсовет, Островецкий район, Гродненская область